Flying Fox Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Flying Fox Creek (East Baines River), Nebenfluss des East Baines River im Northern Territory
 Flying Fox Creek (Little Laura River), Nebenfluss des Little Laura River in Queensland
 Flying Fox Creek (Roper River), Nebenfluss des Roper River im Northern Territory